Каштан американський (Castanea dentata) — вид листяних порід дерев, що походить із Північної Америки з роду каштанів родини букових (Fagaceae), споріднений із каштаном їстівним (castanea sentiva). Колись це було найважливіше лісове дерево на сході Північної Америки.

Опис 
Американський каштан — величне, швидкоросле листяне дерево, яке досягає висоти до 30-ти і вище метрів із діаметром стовбура приблизно до 1,5 і більше метра. 
Листя американського каштана мають довжину 14-20 см і ширину 7-10.  Наукова назва dentata (латинською -зубчаста) закріпилася через рівномірно розташовані зубці на краю листя.
Американський каштан має три горіхи в одному плоді. Вони покриті коричневою бархатистою шкіркою всередині колючої зеленої оболонки. Горіхи розвиваються в кінці літа. З першими заморозками восени плюска розкривається і падає на землю.
Число хромосом 2n = 24.

Грибкові патогени 
Колись американський каштан був важливим джерелом деревини. У 1904 році  азійський короїдний гриб виду Cryphonectria parasitica (син. Endothia parasitica), був випадково завезений до Америки разом із саджанцями китайських декоративних каштанів до зоопарку Бронкса. «Каштановий грибок» поширюється повітрям приблизно на 80 км за рік. Лише за кілька десятиліть мільярди американських каштанів були заражені. Гриб росте в камбії та в корі або під корою дерева, перериваючи поглинання води і постачання поживних речовин. В результаті зараження надземна частина дерева відмирає. Пеньки зберігають хворобу, тому що коріння не уражаються і утворюють нові пагони. Крім того, дерево росте дуже швидко, і в багатьох випадках хвороба не виникає, поки кора не стане більш грубою, приблизно на десятий рік. До того часу дерево могло повністю розвинути свої плоди протягом кількох років. З цих причин вид вдалося врятувати від вимирання, але нові пагони рослин на пнях рідко виростають вище 6 метрів, поки грибок знову уразить їх.
Вважається, що в межах свого колишнього поширення американський каштан становив чверть популяції дерев, загалом близько 3,5 мільярдів екземплярів. Та через грибок зараз залишилося мало здорових дорослих дерев, Castanea dentata - на грані вимирання. Вважається, що панічне вирубування лісів у перші роки хвороби дерев також призвело до ненавмисного знищення дерев, які були стійкими до хвороби. Науковці намагаються виростити американські  каштани, стійкі до грибків, вивести гібриди (зокрема - схрестити зі стійким до патогенних грибків каштаном японським) з метою повернути вид в природу. Групі дослідників з Коледжу екологічних наук і лісового господарства Університету штату Нью-Йорк вдалося створити трансгенні саджанці, які можуть виробляти фермент, природний для пшениці, який відлякує грибок. На відміну від схрещувань (наприклад, гібридний сорт "Колосальний"), це - генетично незмінені чисті каштани.

Природне поширення 

Батьківщина американського каштана простягається від штату Мендо південного Онтаріо до Міссісіпі та від узбережжя Атлантичного океану до Аппалачів і долини Огайо.
Американський каштан мав велике значення для флори та фауни, оскільки листя та плоди були їжею для багатьох тварин, таких як білохвостий олень, індик великий, вимерлий мандрівний голуб. Відомо , що американські чорні ведмеді запасають жир завдяки плодам цього дерева.

Література 
 К. Френк Брокман: ​​Дерева Північної Америки . Golden Press, Нью-Йорк, 1986.
 Castanea dentata на Tropicos.org. У: IPCN Chromosome Reports . Ботанічний сад Міссурі, Сент-Луїс.
 Перші успіхи в розмноженні - чи скоро американський каштан стане стійким до смертельного грибка? На: wissenschaft.de від 11 грудня 2000.
 Lori Valigra: Back-Breeding Could Restore Chestnut Trees Ravaged by Blight . У: National Geographic News. 29 грудня 2005 року.
 Elliott Minor: Rare American Chestnut Trees Discovered . У: Washington Post. 19 травня 2006 року.
 Томас Спенсер: Дерево Талладега уникає фітофторозу. В: Бірмінгемські новини (AL). 20 червня 2006 року.
 Вільям Пауелл: Воскресіння американського каштана. У: Spectrum of Science , січень 2015 р., стор. 66–69 (витяг онлайн, pektrum.de).
 Білл Брайсон : Вилазка з ведмедями. Goldman, 2008, ISBN 978-3-442-44395-6.

 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Castanea_dentata?uselang=de